VQS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Vieques, Vieques, Porto Rico